A19 är en tysk motorväg som går mellan Rostock och Wittstock där den ansluter till A24. Vägen används av mycket skandinavisk trafik på väg till och från Rostocks hamn och dess färjeläge. Vägen byggdes under DDR och invigdes 1982.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Mecklenburg-Vorpommern
Vägar i Brandenburg